Сен-Жери — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сен-Жери — коммуна во Франции, департамент Ло